Die Little League World Series 1974 war die 28. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Nach dem Turnier wurden alle Teams nach Washington, D.C. eingeladen. Es waren die ersten Gäste, welche des frisch eingesetzten Präsident Gerald Ford. Durch den vierten Sieg in Folge der Mannschaft aus Taiwan wurden Stimmen laut, welche vermuteten, dass zu alte Spieler eingesetzt wurden. Es konnte aber nie restlos geklärt werden. Aus diesem Grund entschied man sich, ab dem Folgejahr keine internationalen Teams mehr zuzulassen. Durch massive Proteste wurden ab 1976 wieder Mannschaften von außerhalb der USA zugelassen.

1974 war ebenfalls das letzte Jahr, in dem in der ersten Runde bereits internationale und amerikanische Teams aufeinandertreffen konnten. Ab 1976 war dies erst im Finale möglich.

Neu wurde die Region Nord in Region Zentral umbenannt.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Trostrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1974
1974
Sportveranstaltung in South Williamsport